

Населені пункти та їхні частини

 Дембник — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Дембник — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Дембник — село в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембник — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Дембник — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Дембник — частина міста Завадзьке в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Дембник — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Дембник — частина села Сважув у гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Дембник — частина села Бжончовиці в гміні Добчице леницького повіту Малопольського воєводства
 Дембник — частина села Стшельце-Великі в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Дембник — частина села Новосілки Дидинські (Новосюлкі-Дидинські) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембник — частина села Камень у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Дембник — колонія в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембник — лісова осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки